Гімн штату Санта-Катарина () — гімн бразильського штату Санта-Катарина. Він був представлений в 1892 році і остаточно затверджений законом штату 6 вересня 1895 року під час губернаторства Ерсіліу Луса. Слова Орасіу Нунес, музика Жозе Бразілїсіу де Соуза.

Текст

Посилання 
 Текст гімну на офіційному сайті штату Санта-Катаріна. 

Санта-Катаріна
Національні символи Бразилії
Санта-Катарина